Mužská dvouhra na Great Ocean Road Open 201 probíhala v první polovině února 2021. Do singlové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráčů.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený 19letý Ital Jannik Sinner, jenž ve finále zdolal o 10 let staršího krajana Stefano Travaglia po dvousetovém průběhu 7–6(7–4) a 6–4. Sinner si připsal první titul v probíhající sezóně a celkově druhý kariéře. Stal se prvním teenagerem s více než jedním titulem od roku 2006, kdy této mety dosáhl Novak Djoković. V semifinálovém utkání proti turnajové dvojce Chačanovi musel odvracet mečbol. Jednalo se také o první čistě italské finále na okruhu ATP od roku 1988, kdy ve Florencii zvítězl Massimiliano Narducci nad Claduiem Penattou.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Great Ocean Road Open
ATP Tour 2021
Tenis v Austrálii v roce 2021